Corrado Mazzari – pittore italiano
 Fabio Mazzari – attore, doppiatore e regista italiano
 Mirko Mazzari – nuotatore italiano